Östergrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östergrundet (Vårdö, Åland), skär, 
 Östergrundet (Föglö, Åland), skär, 
 Östergrundet, Korpo, Åboland, 
 Östergrundet, Nagu, Åboland, 
 Östergrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Östergrundet, Raseborg, Nyland, 
 Östergrundet, Ingå, Nyland, 
 Östergrundet, Esbo, Nyland,

Se även
Östergrund
Östergrunden
Västergrundet